Фонтенель ():

 Фонтенель, Бернар Ле Бовье де (1657—1757) — французский писатель и учёный.
 Фонтенель (лунный кратер) — кратер на Луне, назван в честь Б. де Фонтенеля.

Топонимы во Франции:
 Фонтенель (Эна)
 Фонтенель-ан-Бри

См. также 
 Фонтанель